

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Benfica: 2015-2016

Benfica: 2015-2016

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale mozambicana